«Новый Израиль», «духовный Израиль» — понятие, применяемое к Христианской церкви в богословии суперсессионизма (теологии замещения).
 Новый Израиль — секта, возникшая на рубеже XIX—XX веков, ведущая своё происхождение от позднего хлыстовства.
 Новый Израиль (мессианские евреи) — немногочисленная религиозно-реформаторская группа мессианских евреев в Российской империи.
 Новый Израиль — наименование хутора в Ростовской области, основанного в 1926—1927 гг. членами секты «Новый Израиль», репатриировавшимися из Уругвая; название существовало до конца 1950-х годов, когда населённый пункт был переименован в Красный Октябрь.

Примечания